Копыло́во — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав Пореченской волости.

География 
Расположена в центре района в 8 км к юго-востоку от бывшего волостного центра Купуй и в 26 км к югу от райцентра Великие Луки.

Население 
 
Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 54 жителя.

История 
С января 1995 до декабря 2014 года деревня входила в состав ныне упразднённой Купуйской волости.

Примечания 

Населённые пункты Великолукского района